La MG TF est un cabriolet sportif construit par MG entre 2002 et 2005, puis de 2007 à 2011. 

C'est le tout dernier roadster de la marque produit en Angleterre. 

En plus d'être considérée comme l'un des plus beaux cabriolets de son époque, elle disposait aussi du meilleur châssis dans sa catégorie, sa tenue de route était inégalable et ses performances sur routes sinueuses de haut vol. 

Aujourd'hui devenu rare dans ses versions 160cv et trophy cup, elle se distingue de la majorité de la production des roadsters modernes en raison de l’architecture de son moteur central et de son châssis, communs à la Lotus Elise.

Elle est élue Cabriolet de l'année lors du salon de l'auto de Genève en 2002 et décroche en mars 2003 le prix du « plus beau cabriolet du monde » lors de la cérémonie officielle organisée à Milan.

Historique 
Les premières MG TF sont fabriquées et vendues entre 1953 et 1955, ce sont déjà des descendantes des MG TB de 1939. Des répliques modernes de ces véhicules ont été produites dans les années 1980, comme la Naylor TF 1700.

Lancement 
La MG TF a été produite au Royaume-Uni dès janvier 2002. La MG TF constitue une évolution de la MG F, elle-même développée sous l'ère BMW de MG. Elle a été redessinée par le célèbre designer Peter Stevens. Elle est construite sur la base d’une MG F et en présente de nombreuses similitudes.

En particulier la base moteur qui reste la même, avec le fameux Rover Série K, également commun aux Lotus Elise et Caterham.

Mécanique 
Les changements mécaniques les plus importants concernent l’abandon de la suspension Hydragas en faveur de ressorts hélicoïdaux classiques, une nouvelle conception du système d’induction d’air, qui avec de nouveaux arbres à cames, augmentent la puissance du moteur par rapport au moteur de la MG F.

La rigidité de la structure a été augmentée de 20 % et sur les modèles , plus exclusif et sportifs, la hauteur de caisse est abaissée pour améliorer l'appui aérodynamique. Cette version , résolument sportive est équipée d'une admission variable VVC et reçoit également une monte de pneus plus larges et des freins AP Racing équipés de larges disques.

Les modifications esthétiques apportées à la TF par rapport à la F concernent les phares avant, les spoilers, une nouvelle forme pour les prises d’air latérales plus agressive, des feux arrière modifiés, etc. Son coffre reçoit également un béquet intégré qui donne une allure plus dynamique et tendue à sa silhouette.

Performances :

0 à 100 km/h - Vitesse max - Conso mixte

136 ch : 8,5 s - 205 km/h - 7,5l/100 km

160 ch : 7 s - 225 km/h - 6,5l/100 km

Motorisations :

1,6l - 115 ch

1,8l - 120 ch stepspeed (palettes au volant)

1,8l - 136 ch (1,8l injection, 16 soupapes)

1,8l - 160 ch (avec système VVC de calage variable de la distribution, injection, 16 soupapes et boite à air spécifique)

Paradoxalement la plus puissante est aussi celle qui consomme le moins grâce à son système, très moderne pour l'époque, de calage variable de la distribution (double courroie de distribution). C'est d'ailleurs ce système qui donne ce petit effet de turbo sur la 160 qui, passé , a un fort regain de puissance. La 160 dispose également d'origine d'un système d'échappement spécifique doté d'une valve qui obstrue la sortie de droite au ralenti. Celle-ci s'ouvre passé un certain régime moteur, donnant alors une tonalité bien plus sportive.

Distinctions 
La MG TF a été la première voiture de sa catégorie à recevoir les 4 étoiles du crash test d’Euro NCAP.

En , à Genève, elle obtient le titre de plus beau cabriolet européen de l'année, décerné par un jury international de 18 journalistes automobiles de onze pays.

Elle décroche ensuite en  celui de « plus beau cabriolet du monde » lors d'une cérémonie organisée à Milan. Ce prix est décerné par un jury de 13 experts en design, ne faisant pas partie du monde de l'automobile, selon des critères purement esthétiques. Cf. Livre : MG, les sportives so british - Adrien Cahuzac, éditions ETAI.

Chiffre des ventes et Séries spéciales

Ventes en France de 2002 à 2005 par variante: 

o 115 (1.6l/116cv) : 109

o 120 (stepspeed 1,8l/120cv): 44

o 135 (1,8l/136cv) : 812

o 135 Heritage (1,8l/136cv): 54

o 135 80th Anniversary (1,8l/136cv): 105

o 160 (1,8l/160cv): 123

o 160 Vintage Racing (1,8l/160cv): 11

Versions spéciales : 

80th anniversary (): Série spéciale, richement dotée, créée en 2004 pour célébrer les  du modèle TF (1924-2004). La MG TF  est une série limitée à  à travers le monde. Chaque exemplaire va recevoir une finition chrome extérieur et intérieur, des sièges sport en cuir et alcantara rouge brodés et une capote rouge bordeaux exclusive (pour la carrosserie noir vernis) et gris (pour la version gris métallisé), des étriers de freins de couleur rouge plus gros version compétition, un coupe-vent, des jantes spécifiques 16 pouces et des phares antibrouillards. Un équipement intérieur complet et exclusif comprenant la climatisation, un autoradio CD, un volant et une console centrale avec des inserts d'aluminium brossé.

La TF 80th anniversary est équipée de série au niveau du moteur du système de refroidissement "Pressure relief thermostat" (PRT) permettant de maintenir une température adéquat en cas de sollicitation du moteur et surtout d'éviter une hausse excessive de la température du moteur pour préserver le joint de culasse.

Chacune des MG TF  a été livrée avec un blason en aluminium « MG » incrusté dans l'habitacle entre les deux sièges portant le numéro de série (.../1600) ainsi qu'un certificat signé de la main du directeur du design de la MG TF qui n'est autre que le célèbre designer Peter Stevens, qui avait précédemment conçu, notamment, la Jaguar XJR-15, la Lotus Elan M100, la McLaren F1 ainsi que la Lotus Esprit.

Vintage Racing : à partir d', elle ne sera produite qu'à  tous numérotés destinés uniquement au marché français, sur une base de TF 160. Les Anglais qui n'ont pas eu droit à cette magnifique série spéciale, reconnaissable à sa peinture blanc nacré ornée de bandes bleues, en font aujourd'hui des copies.

Sprint SE est une série spéciale diffusée en  et limitée à  au Royaume-Uni seulement. Elle était basée sur les modèles de MG TF 135 et 160 avec des options d'origines supplémentaires (sièges en cuir noir et Alcantara, tableau de bord et panneau de portes de couleur Smokestone, feux antibrouillard avant, l'option pack chrome, une capote de couleur spécifique : grise, bleu ou verte en fonction de la couleur de la carrosserie).

Cote et entretien 

Tout comme la MG F, la MG TF a été la voiture de sa catégorie la plus vendue au Royaume-Uni avec des volumes supérieurs à la concurrence tous modèles confondus et ce durant toutes les années de production des deux modèles.

La cote des MG TF, au plus bas au début des années 2010, s'est inversée depuis une dizaine d’années et peut atteindre jusqu'à près de  pour une X-Power 500 de 400cv ou une série limitée Trophy cup avec un palmarès en compétition.
Les pièces détachées (souvent communes aux Rover, Lotus et Caterham pour la partie mécanique), en plus d'être accessibles, sont très faciles à trouver et disponibles car toujours produites.
On trouve également de nombreux spécialistes en Angleterre qui proposent toutes les pièces détachées d'entretien courant mais aussi des prestations d'amélioration complète : moteur, échappement, selleries MG Center propose par exemple la personnalisation complète de l'intérieur avec la possibilité d'apposer un magnifique cuir tendu sur le tableau de bord.

Digne héritière de ses illustres ancêtres, elle tire son intérêt et sa cote montante des spécialistes de la marque qui la considèrent comme la dernière vraie MG.
Son élégance "So British" et son charme apparaissent intemporels.

Les exemplaires  de TF160 sont maintenant très rares (probablement moins d'une trentaine en France hors version VR).

Un exemplaire Trophy Cup s’avère quasiment introuvable dans l'hexagone puisqu’une seule immatriculation du modèle dans sa livrée Yellow Trophy n’est recensée.

Reprise par SAIC 

En , la production de la MG TF cesse, lors de la faillite du groupe MG-Rover, avec un total 39 249 exemplaires de TF construits. Racheté par le constructeur chinois Nanjing Automobile Group, la production a d'abord été relancée en Chine, puis dans l'ancienne usine anglaise de Longbridge sous l'égide d'un autre grand constructeur Chinois, SAIC. La commercialisation a repris en 2008 en Angleterre, avec le lancement de deux séries limitées : les LE 500 et 85th Anniversary avant de se terminer en 2011.

Notes et références

Liens externes 
 http://www.mg-expert.com/fr/
 http://www.mgclubdefrance.com/
 http://mgcontact.free.fr/
 

TF
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Cabriolet